Бромид марганца(II) — неорганическое соединение, соль металла марганца и бромистоводородной кислоты с формулой MnBr,
светло-розовые кристаллы,
растворимые в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Действие паров брома на порошкообразный марганец:

 Действие бромистоводородной кислоты на карбонат марганца

 Действие оксида марганца(II) на бромоводород

 Действие гидроксида марганца(II) на бромоводород

Физические свойства 
Бромид марганца(II) образует светло-розовые кристаллы
тригональной сингонии,
пространственная группа P m1,
параметры ячейки a = 0,3820 нм, c = 0,6188 нм, Z = 1.

Хорошо растворяется в воде.

Образует кристаллогидраты состава MnBr•n HO, где n = 1, 2, 4 и 6.

Гексагидрат образуется при температуре ниже 13°С.

С аммиаком образует аддукты вида MnBr•n NH, где n = 1, 2, 6.

Химические свойства 
 Кристаллогидрат при нагревании ступенчато теряет воду:

Литература 
 
 
 
 

марганца